The Witches ist der Originaltitel von:

 Der Teufel tanzt um Mitternacht, britischer Film von Cyril Frankel (1966) 
 Hexen hexen, Kinderbuch von Roald Dahl (1983)
 Hexen hexen (1990), britischer Film von Nicholas Roeg
 Hexen hexen (2020), US-amerikanischer Film von Robert Zemeckis

Siehe auch:
 Witcher (Begriffsklärung)
 Witch
 Witchcraft